Мальмеди́ (, ) — муниципалитет, расположенный в бельгийской провинции Льеж.

Входит во франкоязычное сообщество Бельгии. По состоянию на 1 января 2020 года в нем проживало около 12 785 человек.. Общая площадь составляет 99,96 км², плотность населения — 128 чел./км².

Был передан Бельгии Германской империей по результатам I мировой войны.

См. также 
 Эйпен-Мальмеди

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Мальмеди

Коммуны провинции Льеж
Города Бельгии